Eszterhás István (1907–2001) – író, újságíró, propagandaminiszter
 Eszterhás István (1941–2020) – tanár, barlangkutató, vulkanológus